Інститут міста (Львів, Україна) — центр стратегічного планування і розвитку Львова, створений Львівською міською радою 21 травня 2009 року. Організаційно-правова форма — комунальна установа (має статус неприбутковості), заснована на комунальній власності і підпорядкована виконавчому комітету Львівської міської ради .

Місія Інституту міста 

Об'єднання зусиль мешканців, влади та бізнесу Львова для вирішення ключових питань стратегічного розвитку міста. Інститут міста досліджує та вивчає найкращий міжнародний досвід розвитку для подальшого його впровадження у життя міста Львова, підтримує процес залучення громадян до вирішення питань місцевого значення.

Діяльність Інституту міста 

Інститут міста розробив та впроваджує Комплексну стратегію розвитку Львова, підтриману депутатами та громадою міста. Також ІМ надає підтримку у реалізації Стратегії конкурентоспроможності Львова .

Стратегії 

 План сталої мобільності Львова  
 Стратегія прориву 2027  
 Львів, дружній до дітей та молоді  
 План місцевого економічного розвитку  
 Стратегія розвитку громади Сихова  
 Стратегія розвитку громади Рясного  
 Стратегія розвитку культури Львова до 2025  

Проєкти

 Качка дезінформачка 
 ЦЕ — Центри Едукації 
 City Makers' Course Lviv 
 Соціальна школа дизайну Pixlab 
 NGO Networking 
 Львів відкритий для молодих соціальних підприємців
 YEI: 2015,  2016, 2017-2019
 Львів — місто літератури
 Литва — Західна Україна: можливості співробітництва в ЄС
 План дій для зміцнення громад (2017)
 Твій дім — будь господарем у нім! (2015)
 Громади в дії (2015-2017)
 Вулиця для всіх (2015-2018)
 Ревіталізація Підзамче: І етап (2011), ІІ етап (2013), ІІІ етап (2014)
 Львів — Тбілісі: культурний обмін (2013)
 Підвищення управлінської цілісності Львівської міської ради (2012-2015)
 Мистецтво урядування: звітність, відповідальність, прозорість (2012-2014)
 Муніципальний розвиток та оновлення старої частини Львова (2010-2017)

Дослідження

 Інновації на Сихові 
 Розвіювання фейків про крематорій 
 Як львів'яни святкуватимуть Великдень 2020? 
 Як живе молодь Львова в умовах карантину? 
 Соціальне підприємництво 2019 
 Lviv Molodvizh Research 
 Якість життя у Львові: 2019, 2018 , 2017 , 2016 
 Крематорій у Львові: громадська думка 
 Освіта протягом життя
 Мобільність мешканців Львова 
 Про дитячі майданчики у Львові 
 Великодній ярмарок у Львові 2019 
 Оцінка ефективності курсу "Вчимося бізнесу" при ЛМР 
 Децентралізація: настрої українців 
 Громадські активісти, мережуйтеся! 
 Вища освіта у Львові: 2018-2019 , 2017-2018 , 2016-2017 
 Дитяча дорадча рада при ЛМР: думки та ідеї про наше місто 
 Навчальні програми мобільності: куди їдуть студенти Львова 
 Громади в дії: думка мешканців про проєкт 
 Працівники місцевого самоврядування Львова: гендерний розподіл 
 Потреби та проблеми мешканців Сихівського району (2017) 
 Передумови запровадження електронного врядування у Львові (2016) 
 Перспективи розвитку ОСББ (2016) 
 Дослідження туристів у Львові (2016) 

Форуми

 Львівський безпековий форум 
 Всеукраїнський форум ОСББ: 2019 , 2018 , 2017, 2016
 Майстерня міста: 2019 , 2018, 2017, 2016
 Всеукраїнський форум місцевого самоврядування: 2019 , 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
 Львівський форум підприємців (2018) 
 Форум молодіжна столиця України (2018) 
 Форум "Креативний прорив"
 Хакатон "Open data challenge: code for Lviv" (2016)
 Форум громадських організацій (2015)

Партнери Інституту міста 

 Львівська міська рада
 Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ
 Представництво фонду Ганса Зайделя в Україні
 Інститут розвитку міст (Краків)
 USAID
 Асоціація міст України

Керівництво Інституту міста 

Від 14 червня 2010 року директор Інституту міста Олександр Кобзарев.

З 4 серпня 2009 по 1 березня 2010 головою правління була Віра Нанівська.

Наглядова Рада Інституту міста
Андрій Садовий — міський голова Львова
 Марта Литвинюк — керуюча справами виконкому Львівської міської ради
 Тарас Добко — перший проректор Українського католицького університету
 Павло Шеремета — керівний партнер компанії «Прорив.in.ua»
 Тарас Юринц — голова Ради з питань конкурентоспроможності Львова, голова Західноукраїнського офісу «Гульдманн-Україна»
 Тарас Чолій — депутат Львівської міської ради
 Олег Сорочкін — депутат Львівської міської ради
 Ігор Телішевський — депутат Львівської міської ради
 Петро Адамик — депутат Львівської міської ради
 Маркіян Лопачак — депутат Львівської міської ради
 Валерій Веремчук — депутат Львівської міської ради
 Юрій Мельник — депутат Львівської міської ради

Посилання 

Аналітичні центри України
Організації Львова